Чемпионат Саудовской Аравии по футболу 2002/2003 — 28-й чемпионат Саудовской Аравии проходил с 23 октября 2002 года по 28 мая 2003 года.

По итогам прошлого сезона в 1-ю лигу вылетели «Аль-Вахда» и «Аль-Ансар (футбольный клуб, Медина)», занявшие 11-е и 12-е места. Лигу пополнили клубы «Аль-Раед» и «Аль-Шола».

Клубы

Информация о командах

Турнирная таблица

Календарь игр

Ссылки 
 Сайт Федерации футбола Саудовской Аравии  
 Сайт о саудовском футболе 

2002/2003
Саудовская Аравия
Саудовская Аравия
Спорт в Саудовской Аравии в 2002 году
Спорт в Саудовской Аравии в 2003 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2002/2003